Toys in the Attic - um álbum da banda estadunidense Aerosmith
 Toys in the Attic - um filme de 1963, dirigido por George Roy Hill e baseado em peça teatral de Lillian Hellman
 Toys in the Attic - o 11º episódio do anime Cowboy Bebop

Desambiguação